Натуральне число 195
 195 рік до нашої ери
 195 рік нашої ери